Zalamea de la Serena kan syfta på:

Spanien 

 Zalamea de la Serena (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Zalamea de la Serena (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz,